Le Grand Prix moto de France 2019 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2019.

Cette  du Grand Prix moto de France s'est déroulée du 17 au  sur le Circuit Bugatti du Mans.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2019
Sport en France en mai 2019
Sport en mai 2019
Fran